Леонид Иванович Семёнов:
 Семёнов, Леонид Иванович (1878—1965) — астроном, директор Николаевской астрономической обсерватории.
 Семёнов, Леонид Иванович (1915—1986) — известный советский инженер-конструктор.